Colonia climatica o colonia elioterapica
Colonia elioterapica di Busto Arsizio (VA)
Colonia elioterapica di Germignaga (VA)
Colonia elioterapica di Legnano (MI)
Colonia elioterapica di Bergamo